Кацвинкель:

 Кацвинкель — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Вульканайфель.
 Кацвинкель — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Альтенкирхен-Вестервальд.